Кампонгсаом:

 Кампонгсаом — город в Камбодже.
 Кампонгсаом — залив в Камбодже.